Ця стаття містить список відомих монстрів в мультивсесвіті Marvel Comics.

Список

Посилання 

 Marvel Comics Monsters at Comic Vine

Супергерої Marvel Comics
Суперлиходії Marvel Comics
Кайдзю
Списки персонажів Marvel Comics
Персонажі-монстри